Processen (flertydig) har flere betydninger:
 Processen - bestemt af proces; primærbetydning
 Processen (roman) - roman ved Franz Kafka.
 Processen (film) - film, The Trial ved Orson Welles fra 1962.
 Processen (film, 1993) - film, The Trial ved David Hugh Jones fra 1993.